Söderbäck är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Björn Söderbäck (född 1951), svensk skådespelare, regissör och manusförfattare
 Einar Söderbäck (1887–1961), svensk skådespelare
 Erik Söderbäck (1887–1978), svensk kemist
 Fritiof Söderbäck (1887–1963), svensk direktör
 Per Söderbäck (1894–1974), svensk folkhögskoleman och folkmusiker

Svenska efternamn